Ретроце́сія (вторинне перестрахування) — страхування перестраховиком (ретроцедентом) на визначених у ковер-ноті умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страховиком у іншого перестраховика (ретроцесіонера).
Також передача передбаченої договором частини комісійної винагороди одним посередником Іншому.

Посилання 
 Ретроцесія // 

Страхування